La saison 2017-2018 du championnat de Tunisie de football de Ligue III Niveau 1 oppose 32 clubs semi-professionnels répartis en deux poules, en matchs aller et retour, dont deux promus de Ligue III Niveau 2 et six relégués de Ligue II. Les deux premières places de chaque groupe permettent de monter en Ligue II lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en Ligue III Niveau 2.

Participants et localisation

Groupe A 
 Avenir sportif de Mohamedia
 Avenir sportif d'Oued Ellil
 Club olympique des transports
 Dahmani Athletic Club
 Étoile sportive de Béni Khalled
 Étoile sportive de Radès
 Étoile sportive du Fahs
 Football Club Hammamet
 Grombalia Sports
 Jeunesse sportive d'El Omrane
 Mouldiet Manouba
 Olympique du Kef
 Stade nabeulien
 Union sportive de Bousalem
 Union sportive de Siliana
 Vague sportive de Menzel Abderrahmane

Groupe B 
 Avenir sportif de Rejiche
 Avenir sportif de Sbikha
 Club sportif de Bembla
 Club sportif hilalien
 Club sportif de Jebiniana
 Club sportif de Makthar
 Croissant sportif de M'saken
 Croissant sportif de Redeyef
 Espoir sportif de Haffouz
 Espoir sportif de Jerba Midoun
 Football Club M'dilla
 Kalâa Sport
 La Palme sportive de Tozeur
 Sporting Club de Moknine
 Progrès sportif de Sakiet Eddaïer
 Union sportive de Métouia

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}
L'Étoile sportive de Béni Khalled perd son match (2-0) sur tapis vert face au Mouldiet Manouba et reçoit une pénalité d'un point à la suite de son absence du match lors de la .

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Play-off 
À la suite de la décision de la Fédération tunisienne de football d'augmenter le nombre des clubs en Ligue II de vingt à 24, la relégation directe de la Ligue II vers la Ligue III est annulée cette saison. Un mini championnat est constitué et se joue en aller et retour sur terrains neutres ; il regroupe les quatre clubs normalement relégués à l'issue de la saison 2017-2018, accompagnés de ceux qui ont décroché les troisièmes places des groupes 1 et 2 en Ligue III niveau 1.

Au terme de cette phase, les quatre premiers évoluent en Ligue II la saison suivante, tandis que les deux derniers disputent la Ligue III.

|valign=top align=left width=33%|

|}

Matchs de barrage 
Les équipes classés treizième et quatorzième de chaque groupe de la ligue III s'affrontent en quatre matchs de barrage avec les troisièmes de chaque groupe de la Ligue IV. Les vainqueurs de ces confrontations restent en Ligue III, les perdants étant relégués en Ligue IV.

Meilleurs buteurs 
 20 buts : Fedi Ghaoui (Avenir sportif de Rejiche)
 16 buts : Karim Bachar (Kalâa Sport)
 15 buts : Abderahmmen Hanchi (Étoile sportive de Radès)
 14 buts : Aymen Cherni (Union sportive de Siliana)
 13 buts : Cherif Kochid (Avenir sportif d'Oued Ellil) et Aymen Amdouni (Avenir sportif d'Oued Ellil)

Références 

2017-2018
Football M3
Tunisie M3
Championnat M3